Haus Richter steht für:
 Haus Richter, ein Kulturdenkmal in der Winzerstraße 82 in Radebeul, Landkreis Meißen, Sachsen
 Haus Richter, ein Kulturdenkmal in der Winzerstraße 22/24 in Radebeul, Landkreis Meißen, Sachsen, siehe Haus Hofmann
 Haus Richter, ein prämiertes Wohnhaus in Radebeul, Landkreis Meißen, Sachsen, siehe Liste der Verleihungen des Bauherrenpreises der Stadt Radebeul